Кубок Америки по футболу 2015 — 44-й розыгрыш Кубка Америки, который прошёл с 11 июня по 4 июля 2015 года в Чили. Турнир проводится под эгидой КОНМЕБОЛ. Победительница этого турнира получила право как лучшая команда Южной Америки участвовать в Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

Впервые в истории чемпионом Южной Америки стала сборная Чили, одолевшая сборную Аргентины в финале в серии пенальти (счёт после основного времени и овертаймов 0:0, итог серии пенальти 4:1).

Место проведения 
С 1987 года Кубок Америки поочередно проходит в 10 странах Южной Америки, входящих в состав КОНМЕБОЛ. Ввиду этого Кубок Америки 2015 года должен был пройти в Бразилии, стране, которая организовывала турнир последний раз в 1989 году. Однако Бразилия отказалась от проведения соревнования из-за того, что в течение 4 лет в стране пройдут три спортивных мероприятия мирового уровня: Кубок конфедераций 2013, чемпионат мира по футболу 2014 и летние Олимпийские игры 2016. Тогдашний президент страны Лула обсудил с прежним президентом Чили возможность обмена чемпионатами 2015 и 2019 года, который планировалось провести на родине «красной команды».

Президент КОНМЕБОЛ Николас Леос предложил провести турнир в Мексике, несмотря на то, что страна не является членом южноамериканской конфедерации. Президент Боливии, Эво Моралес, также выразил заинтересованность в проведении турнира в своей стране.

В феврале 2011 года Бразильская конфедерация футбола подтвердила, что Кубок Америки 2015 года пройдёт в Бразилии. Однако в марте 2012 года в ходе встречи между руководителем Федерации футбола Чили и новым президентом Бразильской конфедерации футбола было принято решение изменить место проведения Кубка Америки 2015 года с Бразилии на Чили. В свою очередь, Бразилия проведёт турнир в 2019 году.

Стадионы 
Турнир проходил на 9 стадионах в 8 различных городах.

Участники 
В турнире приняли участие 10 стран-членов КОНМЕБОЛ и 2 страны КОНКАКАФ, получившие приглашение: Мексика и Ямайка.

  Аргентина
  Боливия
  Бразилия
  Венесуэла
  Колумбия
  Мексика

  Парагвай
  Перу
  Уругвай
  Чили
  Эквадор
  Ямайка

Составы команд 

Каждая команда представила заявочный лист из 23 игроков (среди них 3 вратаря) до 1 июня 2015 года.

Жеребьёвка 
Церемония жеребьёвки турнира прошла 24 ноября 2014 года в Винья-дель-Мар. 10 ноября были обнародованы корзины для жеребьёвки. В число сеянных вошли Чили, как страна-организатор, а также Бразилия и Аргентина. Состав корзин выглядел следующим образом:

Турнир

Групповой турнир

Группа A

Группа В

Группа С

Команды, занявшие третьи места в группах 
В конце группового этапа было проведено сравнение между командами, занявшими третье место в своих группах. Две лучшие команды вышли в четвертьфинал. Ими оказались сборная Уругвая и сборная Колумбии.

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
4 гола

  Хосе Паоло Герреро

  Эдуардо Варгас

3 гола

  Серхио Агуэро

  Лукас Барриос

  Артуро Видаль

2 гола

  Анхель Ди Мария
  Гонсало Игуаин
  Марсело Морено Мартинс

  Чарлес Арангис
  Матиас Вуосо
  Рауль Хименес

  Миллер Боланьос
  Эннер Валенсия

1 гол

  Лионель Месси
  Хавьер Пасторе
  Маркос Рохо
  Рональд Ральдес
  Мартин Шмедберг-Даленсе
  Дуглас Коста
  Неймар
  Робиньо

  Тиагу Силва
  Роберто Фирмино
  Саломон Рондон
  Николас Федор
  Джейсон Мурильо
  Эдгар Бенитес
  Нельсон Вальдес
  Дерлис Гонсалес

  Андре Каррильо
  Кристиан Куэва
  Клаудио Писарро
  Маурисио Исла
  Гари Медель
  Алексис Санчес
  Кристиан Родригес
  Хосе Мария Хименес

Автоголы:
  Рональд Ральдес (за Чили)
  Гари Медель (за Перу)

Награды 
Футбольная ассоциация Чили, чья сборная стала триумфатором чемпионата, получила кубок Америки и его уменьшенную копию. Команде-победителю сборной Чили, вручили 30 золотых медалей, сборной Аргентины — 30 серебряных медалей. Командам, занявшим 3-е и 4-е место, вручили 30 бронзовых и 30 медных медалей, соответственно. А также все ассоциации, чьи сборные приняли участие в Кубке Америки 2015 получили дипломы, удостоверяющие их участие в турнире. Владение кубком Америки носит временный характер, поскольку он должен быть возвращён конфедерации южноамериканского футбола перед жеребьевкой следующего Кубка Америки.

Лучшим игроком финала был признан чилиец Артуро Видаль, он сыграл во всех 6 матчах и забил 3 гола.

Лучшим молодым игроком Кубка Америки стал колумбиец Джейсон Мурильо, выступающий на позиции защитника; он сыграл на турнире во всех 4 матчах. Его сборная пропустила всего лишь 1 мяч в свои ворота, став лучшей по этому показателю, а сам Мурильо забил в ворота Бразилии.

Звания лучшего вратаря турнира удостоился чилиец Клаудио Браво, выручивший Чили в серии пенальти в финале.

Лучшими бомбардирами Кубка Америки 2015 года стали Эдуардо Варгас и Хосе Паоло Герреро, забившие по 4 мяча. Варгас — шестой чилиец, ставший лучшим бомбардиром этого турнира. Хосе стал лучшим бомбардиром второй раз (прошлый раз — в 2011 году), чем повторил достижение Педро Петроне, Анхеля Романо, Эрминио Масантонио и Габриэля Батистуты.

Сборной Перу также вручили приз «Fair Play». Претендовать на эту награду могли только полуфиналисты турнира.

Символическая сборная 

 Вратарь
  Клаудио Браво
 Защитники
  Джейсон Мурильо
  Гари Медель
  Николас Отаменди
 Полузащитники
  Кристиан Куэва
  Марсело Диас
  Хавьер Маскерано
  Артуро Видаль
 Нападающие
  Эдуардо Варгас
  Хосе Паоло Герреро
  Лионель Месси

Дисквалификации 
Футболист, получавший красную карточку или набравший в различных матчах две жёлтые, пропускал следующую игру.

Лучшие игроки матчей 
После каждого матча выбирался игрок, проявивший себя лучше остальных в этом поединке. Лучший игрок определялся решением организаторов турнира. Официально приз называется «Игрок матча MasterCard».

Турнирная таблица 
Ниже представлена сводная таблица команд на Кубке Америки. Если в матчах на вылет после окончания основного времени счёт был равным, то обе команды получали по одному очку.

Символы

Талисман 
Официальный талисман турнира — андская лисица Зинча — был представлен 17 ноября 2014. Имя Зинча сложилось из двух слов: zorro, что переводится с испанского как «лиса», и hincha, что с испанского переводится как «фанат». Причиной выбора именно этого животного является то, что он обитает только в Южной Америке. Имя лисы было выбрано посредством SMS-голосования; другими вариантами были «Анди» и «Кул».

Песня 
Официальной песней турнира была «Al Sur del Mundo» в исполнении чилийской группы «Noche de Brujas». Группа исполнила её на церемонии открытия чемпионата.

Примечания 

Кубок Америки по футболу
2015 год в футболе
Июнь 2015 года
Июль 2015 года
Спорт в Чили в 2015 году
Чемпионаты Южной Америки в Чили
Международные соревнования по футболу в Чили